Charles de Ligne ist der Name folgender Personen:

* Charles de Ligne (1550–1616), Militär und Diplomat, siehe Karl (Arenberg)
 Charles de Ligne (Eisschnellläufer) (1895–1944), belgischer Eisschnellläufer 
 Charles-Joseph de Ligne (1735–1814), belgischer Feldmarschall, Diplomat und Schriftsteller
 Charles Joseph Emmanuel de Ligne (1759–1792), russischer Generalmajor und Kunstsammler